

Clubs de sports 
 Rebels d'UNLV : club omnisports universitaire américain
 Dublin Rebels :  club irlandais de football américain
 Rebels d'Ole Miss : club omnisports universitaire américain
 Rebels de Red Deer : club de hockey sur glace du Canada
 Melbourne Rebels : franchise professionnelle de rugby à XV australienne

Autres 
 Newport Rebels : festival
 La série Star Wars Rebels